TPC est un code:
Air Calédonie (Code OACI: TPC)

TPC est un sigle pour:
Classes préparatoires technologie, physique et chimie, une classe préparatoire aux grandes écoles
Copolyester thermoplastique, défini dans la norme ISO 18064 (tube de protection des câbles selon une étymologie populaire)
Tuberculose pulmonaire commune
Transports publics du Chablais 
Transports publics du Choletais, entreprise exploitante du réseau de transport en commun de Cholet et son agglomération
Tropical Prediction Center, un organisme météo des États-Unis
Turkish Petroleum Company, (voir Iraq Petroleum Company)
Transaction Processing Performance Council, une organisation informatique de benchmark
Time projection chamber, Un type de détecteur de particule
 Terre plein central, la séparation entre les voies sur les routes pour automobiles et autoroutes
Technical Program Commitee, Comité de Programme : Groupe d'experts décidant des communications scientifiques d'une conférence, évaluant les contributions soumises, afin de les accepter ou les refuser
Transpac, ancienne filiale de France Télécom